Матанович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Матанович, Александр (род. 1930) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер.
 Матанович, Предраг (1969—1995) — бригадир вооружённых сил Хорватии.
 Матанович, Юлиана (род. 1959) — хорватская писательница и учёный.